41-й выпуск Классики Сан-Себастьяна — шоссейной однодневной велогонки в окрестностях испанского города Сан-Себастьян. Гонка прошла 30 июля 2022 года в рамках Мирового тура UCI 2022. Победу одержал бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул.

Участники 
Автоматически приглашения на гонку приняли все 18 команд категории UCI WorldTeam и одна из трёх лучших команд категории UCI ProTeam прошлого сезона TotalEnergies (отказались Alpecin-Deceuninck и Arkéa-Samsic. Также организаторы пригласили ещё 4 команды категории ProTeam. Таким образом всего в гонке приняло участие 23 команды.

Маршрут 
Старт и финиш гонки был расположен в Сан-Себастьяне. Маршрут не претерпел изменений по сравнению с прошлым годом и включал шесть категорийных подъёмов.

После старта дистанция шла на запад вдоль побережья до города Девы, где поворачивала вглубь суши в направлении Эльгойбара, а затем обратно на восток, где примерно на второй четверти дистанции гонщиков ждали первые три категорийных подъёма. Далее маршрут следовал в сторону Сан-Себастьян, обходя его стороной, в направлении четвёртого категорийного подъёма и далее в Фуэнтеррабию. Затем предстояло преодолеть пятый категорийный подъём и далее 7 км по равнине до Сан-Себастьяна, где гонщики пересекали будущую финишную линию и уходили на небольшую петлю вокруг города. На ней располагался шестой и последний категорийный подъём протяжённостью 2,1 км со средним градиентом 10,1% и максимальным на некоторых участках за 20%. Его вершина располагалась в 8 км до финиша, преодолев которую сначала следовал технически сложный спуск протяжённостью 5 км, а затем 3 км по равнине открытой ветрам до финишной прямой.

Протяжённость гонки составила почти 225 км.

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт